Гран-при Мексики 1991 года — шестой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1991 года. Прошёл на автодроме имени братьев Родригес в Мехико, Мексика. Соревнования состоялись 16 июня 1991 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Найджел Мэнселл 1:16,788

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Мексики